Anidrum flosculosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Calest. Anidrum flosculosum ingår i släktet Anidrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
flosculosum